Camelin désigne ce qui se rapporte au chameau, ou un drap de laine. 

C'est aussi un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Auguste Camelin (1880-?), joueur français de water-polo ;
 Barthélemy Camelin (vers 1562 - 1637), évêque de Fréjus de 1599 à 1637 ;
 Pierre Camelin (1579-1654), coadjuteur puis évêque de Fréjus de 1637 à 1654.

Lieux 

 Camelin, commune française, dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
 Camelin-et-le-Fresne, ancienne commune française dans le département de l'Aisne, depuis renommée Camelin.